Sven Nilsson är ett vanligt namn, se:

 Sven Nilsson (naturforskare) (1787–1883), naturforskare och arkeolog.
 Sven Nilsson (målare) (1800–1861), bonadsmålare.
 Sven Nilsson i Österslöv (1813–1877), riksdagspolitiker.
 Sven Nilsson i Everöd (1831–1891), riksdagspolitiker.
 Sven Nilson (präst) (1859–1923), hovpredikant
 Sven Nilson (frälsningssoldat) (1871–1919), officer i Frälsningsarmén, sångförfattare.
 Sven Nilsson (rektor) (1873–1948), rektor för Stockholms borgarskola 
 Sven Nilsson (sångare) (1898–1970), opera- och konsertsångare.
 Sven Nilsson (fotbollsspelare) (1909–1983), fotbollsspelare och tränare.
 Sven Nilsson (historiker) (1914–1997), professor i historia i Uppsala.
 Sven Nilsson (frälsningssoldat) (1919–2022), kommendör i Frälsningsarmén.
 Sven Nilsson (skådespelare) (1930–2005), skådespelare.
 Sven Nilsson (konstnär) (född 1977), konstnär.

Se även 
 Sven A. Nilsson
 Sven-Christer Nilsson (född 1944), näringslivsman.
 Sven-Eric Nilsson (1925–2009), jurist och politiker.
 Sven-Erik Nilsson (1927–1997), militär.
 Sven Gösta Nilsson (1927–1979), fysiker.
 Sven-Åke Nilsson (född 1951), tävlingscyklist.